Со́сьва — топоним на Урале и в Западной Сибири.

 Сосьва — река в Свердловской области, правая составляющая Тавды.

Населённые пункты 
 Сосьва — посёлок городского типа в Свердловской области, административный центр Сосьвинского городского округа. 
 Сосьва — посёлок в Североуральском городском округе Свердловской области.
 Сосьва — посёлок в Берёзовском районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области.

Другое 
 Сосьва — астероид 17543 (Sosva, 1993, PA3).
 Сосьва — станция Свердловской железной дороги.

См. также 
 Большая Сосьва
 Малая Сосьва
 Северная Сосьва
 Сосьва Новая
 Сосьвинская улица
 Сосьвинский Камень